Georges Loinger (1910-2018), résistant français ; frère de Fanny Loinger et de Charles Loinger, époux de Flore Loinger
 Flore Loinger (1911-1996), avec son époux, Georges Loinger, s'occupe du sauvetage d'enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
 Fanny Loinger (1915-1992), résistante française;sœur de Georges Loinger et de Charles Loinger
 Charles Loinger (1920-), un agronome français, qui se spécialise dans la viticulture en Uruguay avant de faire son Alya en Israël où il a une influence importante sur la viticulture de ce pays.